Rua Edgar Werneck é um importante logradouro de Jacarepaguá (Rio de Janeiro). Ligando Pechincha ao bairro de Gardênia Azul, passando pela comunidade da Cidade de Deus.

Edgar Werneck